Hodges kan syfta på:

Geografi
 Hodges, Alabama
 Hodges, South Carolina

Personer
 Courtney Hodges
 Eddie Hodges
 Edward Hodges
 George H. Hodges
 Jim Hodges
 Johnny Hodges
 Kaneaster Hodges
 Luther H. Hodges